David García Almansa, pilota motociclistico spagnolo
David García Cubillo, calciatore spagnolo
David García Dapena, ciclista spagnolo
David García de la Cruz, calciatore spagnolo
David García Haro, calciatore spagnolo
David García Marquina, ciclista spagnolo
David García Santana, calciatore spagnolo